Алексе́й Митрофа́нов:
 Митрофанов, Алексей Валентинович (род. 1962) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Митрофанов, Алексей Геннадиевич (род. 1967) — российский краевед, писатель.
 Митрофанов, Алексей Григорьевич (1912—1988) — советский археолог.
 Митрофанов, Алексей Михайлович (1973—1996) — старшина милиции, боец архангельского ОМОНа, кавалер Ордена Мужества.
 Митрофанов, Алексей Христофорович (1879—1941) — советский партийный и хозяйственный деятель. В 1924—1930 член Центральной Контрольной Комиссии РКП(б)—ВКП(б).
 Митрофанов, Алексей Яковлевич (в монашестве Арсений; 1805—1859) — архимандрит, настоятель Святогорского монастыря. Причислен к лику местночтимых святых.